Мария Чириповна Гармаева (род. 1936) — советский, бурятский педагог. Народный учитель СССР (1983).

Биография 
Мария Гармаева родилась в 1936 году в улусе Угнасай (ныне в Курумканском районе Республики Бурятия).

С 1943 года училась в Угнасайской начальной школе, затем в Курумканской средней школе. В 1957 году окончила физико-математический факультет Бурятского педагогического института (ныне Бурятский государственный университет).

За период длительной педагогической деятельности ей пришлось преподавать математику в средних школах почти всех сел Курумканского района (Аргада (1957—1959), Тунгэн (1959—1961), Дырен (1961—1968), куда переводили её мужа — Доржи Домбоевича Гомбоева, заслуженного зоотехника Республики Бурятия, кавалера ордена Трудового Красного Знамени.

С 1968 года работала учителем математики Гаргинской средней школы.

Была делегатом III-го Всесоюзного (1978), Всероссийского и Бурятского съездов учителей.

Бессменный руководитель межрайонного методкомитета по математике, автор и редактор известных методических разработок.

В числе ее выпускников доктора и кандидаты наук, победители районных и республиканских математических олимпиад.

Известна и как лектор общества «Знание», на протяжении многих лет работала секретарем первичной партийной организации ряда школ района. Избиралась депутатом райсовета и членом бюро Курумканского райкома партии.

Семья 
Имеет троих детей.

Награды и звания 
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1980)
 Народный учитель СССР (1983) 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран труда» 
 «Учитель-методист» (1982)
 Почётный знак «Отличник народного просвещения РСФСР» (1973)
 Почётная грамота Министерства образования и науки Бурятской АССР (1966)
 Почётные грамоты Президиумов Верховных Советов РФ и Республики Бурятия
 Почётный гражданин Республики Бурятия (2017)

Примечания 

Выпускники Бурятского государственного университета
Почётные граждане Республики Бурятия